Michael Wirth ist der Name folgender Personen:

* Michael Wirth der Ältere (1547–1611), deutscher Rechtswissenschaftler
 Michael Wirth (Rechtswissenschaftler, 1571) (1571–1618), deutscher Rechtswissenschaftler
 Michael Wirth (Baumeister), deutscher Baumeister 
 Michael K. Wirth (* 1960), US-amerikanischer Manager

Siehe auch:
 Michael Wirtz